Durbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Gemeinde:
 Durbach, Gemeinde im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Durbach (Durbach-Kammbach-Wannenbach-Kanal), Unterlaufname Neugraben, rechter Hauptstrang-Oberlauf des Durbach-Kammbach-Wannenbach-Kanals (zum Rench-Flutkanal, zur Rench) bei Urloffen (Gemeinde Appenweier), Ortenaukreis, Baden-Württemberg; siehe Acher-Rench-Korrektion
 Durbacher Mühlbach, Mühlkanal rechts neben dem Durbach (Durbach-Kammbach-Wannenbach-Kanal) von Unterweiler bis vor Stöcken, beide Gemeinde Durbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Durbach (Schwarzach) linker Zufluss der Schwarzach (Isel) nach Görtschach (Gemeinde St. Veit in Defereggen), Bezirk Lienz, Bundesland Tirol

 Durbeke, rechter Zufluss der Beke nach Altenbeken, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen

Durbach ist ein Familienname:
 Rodney Durbach (* 1972), südafrikanischer Squashspieler

Siehe auch:
 Dubach
 Durach
 Durlach
 Durrach
 Dürrbach